Srejović ist der Familienname folgender Personen:
Dragoslav Srejović (1931–1996), jugoslawischer und serbischer Archäologe
Miloš Srejović (* 1956), jugoslawischer Leichtathlet